Osoby o tym nazwisku:
 Janusz Pagaczewski (1906-1975) – sejsmolog, astronom
 Julian Pagaczewski
 Stanisław Pagaczewski